Nefertari – regina egizia, "grande sposa reale" di Ramesse II
 Nefertari – regina egizia della XVIII dinastia
 Ahmose Nefertari – regina egizia della XVIII dinastia
 Nefertari II – principessa egizia
 Nefertari (album) – album musicale di Iva Zanicchi